Street Fighter (in inglese "combattente di strada") può riferirsi a:

Cinema 
 The Street Fighter – titolo internazionale di Gekitotsu! Satsujin ken, film del 1974 diretto da Shigehiro Ozawa
 Street Fighter - Sfida finale, un film del 1994 basato sul videogioco
 Street Fighter - La leggenda, un film del 2009

Televisione 
 Street Fighter II V, una serie televisiva animata
 Street Fighter, una serie televisiva animata basata sull'omonimo videogioco
 Street Fighter: Assassin's Fist, una serie web del 2014

Videogiochi 
 Street Fighter, un videogioco del 1987
 Street Fighter, una serie di videogiochi derivati da quello del 1987

Fumetti 
 Street Fighter III, un manhua del 1997 basato sul videogioco omonimo
 Street Fighter, una serie a fumetti del 2003 basata sul videogioco omonimo